Coppa Italia 2020-2021 var den 43:e upplagan av Coppa Italia i volleyboll för damer. Tävlingen utspelade sig mellan 10 och 14 mars 2021. I turneringen deltog åtta lag. Imoco Volley vann tävlingen för tredje gången, varav andra i rad. Paola Egonu (Italien, Imoco Volley) utsågs till mest värdefulla spelare..

Regelverk 
Tävlingen bestod av kvartsfinal, semifinal och final.

Deltagande lag

Turneringen

Spelschema

Resultat

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Noter 

Sportåret 2021
 2020-2021
Volleybollsäsongen 2020/2021